Bolax floccipes är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Wilhelm Sieber och George Bentham. 

Bolax floccipes ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
floccipes